Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1967/1968 vanns av Röda stjärnan, som van sin åttonde nationella titel.

Lag
Vid slutet av föregående säsong åkte Sutjeska och Čelik ur serien. De ersattes av Proleter Zrenjanin och Maribor.

Tabell

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1967/1968
1967 i Jugoslavien
1968 i Jugoslavien